Der Länderpokal ist in verschiedenen Sportarten die deutsche Meisterschaft der Landesverbände. 

Der Länderpokal wird turniermäßig ermittelt im
 Fußball als Länderpokal (DFB)
 Handball als Länderpokal (DHB)
 Golf als Länderpokal (DGV)
 Pétanque als Länderpokal (DPV), siehe Deutsche Pétanque-Meisterschaften#Länderpokal
 Tischfußball als Länderpokal (DTFB)
 American Football als Jugendländerturnier